Біла Скеля (Ак-Кая) — скеля поблизу міста Білогірськ, Крим.
 Біла Скеля — село, Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Біла Скеля — марка ординарного вина

Див. також 
 Біла
 Біла Береза
 Біла Гора
 Біла Кам'янка
 Біла Криниця
 Біла Річка
 Біла Церква
 Бяла